Национальная лига 1967/1968 () — 57-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 19 августа 1967 года и закончился 9 июня 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1967/1968 на rsssf.com 
 Сезон 1967/1968 на сайте austriasoccer.at 

1967/1968
Спорт в Австрии в 1967 году
Спорт в Австрии в 1968 году
Австрия
Австрия